Kozarevets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Козаревец) :
Kozarevets, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Kozarevets, village bulgare de l'obchtina de Lyaskovets, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.